Oinomaos (griechisch Οἰνόμαος) oder Oenomaus ist der Name folgender Personen:

 Oinomaos (König von Pisa), König von Pisa in der griechischen Mythologie
 Oinomaos von Gadara, kynischer Philosoph 
 Oenomaus (Sklavenführer) († 73/72 v. Chr.), Anführer im Dritten Sklavenkrieg